YSB steht für:
 Yacht Safety Bureau, US-amerikanische Bootsstandards-Organisation, seit 1969 die Seeabteilung der Zertifizierungsgesellschaft Underwriters Laboratories
 Yokohama Specie Bank, japanische, halbstaatliche Außenhandelsbank
 Sudbury Airport (IATA-Code), Flughafen in Greater Sudbury, Ontario, Kanada

YSb steht für:
 Yttrium(III)antimonid, intermetallische Verbindung aus Yttrium und Antimon

Abkürzung